Rainer Maria Kiesow (1963), juriste allemand ;
 Ulrich Kiesow (1949-1997), auteur de jeux de rôle et écrivain allemand.